Hieronder volgen diverse overzichten en hitnoteringen van de Nederlandse zanger Marco Borsato.

Albums

Dvd's

Singles

NPO Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|Afscheid nemen bestaat niet||-||-||-||-||-||-||-||156||169||407||145||383||420||355||448||466||388||719||852||690||815||1227||1476||1815
|-
|align="left"|Binnen||-||-||-||415||342||161||187||251||346||251||282||652||747||577||846||1041||909||1334||1413||1285||1274||1910||-||-
|-
|align="left"|De bestemming||-||-||653||622||771||343||502||563||659||556||422||1079||929||953||1049||1083||958||1318||1479||1219||786||1284||1413||1812
|-
|align="left"|De waarheid||264||235||236||529||520||249||351||371||525||379||305||767||731||739||963||1157||723||1183||1202||1025||982||1511||1761||1829
|-
|align="left"|Dochters||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||25||31||42||47||72||68||54||88||109||110||96||174||224||513
|-
|align="left"|Dromen zijn bedrog||117||283||255||488||465||202||274||225||403||275||356||735||820||957||1065||1145||986||1357||1605||1290||1287||1771||-||-
|-
|align="left"|Everytime I think of you(met Lucie Silvas)||-||-||-||-||-||-||-||-||784||-||1010||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Hoe het danst||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||375||526||1366
|-
|align="left"|Ik leef niet meer voor jou||327||-||295||464||490||224||318||369||472||363||364||789||753||861||912||1203||918||1182||1259||999||951||1331||1607||1967
|-
|align="left"|Ik zou het zo weer overdoen (met Trijntje Oosterhuis)||-||-||-||-||-||-|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1187||1570||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Je hoeft niet naar huis vannacht||-||-||-||-||-||615||939||880||1189||1099||785||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Margherita||149||156||152||147||142||98||131||105||160||128||129||187||175||226||289||354||228||374||471||420||459||707||960||1258
|-
|align="left"|Mooi||-||-||-||-||-||-|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||543||477||791||777||876||1134||1430||-
|-
|align="left"|Rood||-||-||-||-||-||-||-||17||30||73||79||133||187||263||342||374||323||527||653||544||498||790||1005||1456
|-
|align="left"|Speeltuin||-||-||-||-||492||190||357||332||318||344||318||804||643||922||886||1136||645||1106||1366||1009||1169||1696||-||-
|-
|align="left"|Stop de tijd||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||348||-||1607||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Voorbij(met Do)||-||-||-||-||-||-||-||-||1223||-||890||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Vrij zijn||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||607||1756||1674||1993||1762||-||1797||-||-||1922||-||-||-||-
|-
|align="left"|Waarom nou jij||335||274||226||510||420||195||385||382||554||374||333||1060||955||1305||1338||1332||993||1513||1825||1524||1351||-||-||-
|-
|align="left"|Waterkant||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1629||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Wat zou je doen(met Ali B)||-||-||-||-||-||-||-||1025||699||1537||689||1175||1071||-||1572||1891||1303||1484||1878||1444||1593||-||-||-
|-
|align="left"|Wereld zonder jou(met Trijntje Oosterhuis)||178||230||206||342||343||182||235||342||579||311||443||793||1099||1410||1023||1454||1517||-||-||1132||1026||1520||-||-
|-
|align="left"|Wit licht||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||865||-||-||-||-||-||1648||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Zij||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||538||557||644||511||815||959||740||763||1261||1649||1988
|}

Discografie